Хасан Туркмани (; 1 января 1935, Алеппо — 18 июля 2012, Дамаск) — сирийский государственный деятель. С 12 мая 2004 по 3 июня 2009 года был министром обороны Сирии.

Биография 
Хасан Туркмани родился в Алеппо 1 января 1935 года в туркменской семье. Получил военное образование и в звании лейтенанта полевой артиллерии в 1954 году вступил в ряды сирийской армии.

Туркмани командовал 9 механизированной дивизией в 1973 году в ходе  4-й арабо-израильской войны. В 1978 году он был повышен до звания генерал-майора. В январе 2002 года он был назначен начальником штаба сирийской армии, заменив Али Аслана. Так как он являлся мусульманином-суннитом, его назначение рассматривалось как шаг к восстановлению равноправия религиозных групп в сирийской армии, где доминируют алавиты.

12 мая 2004 года он стал министром обороны, заменив Мустафу Тласа. Он был заменён в июне 2009 года Махмудом Али Хабибом. 3 июня 2009 года президент Башар аль-Асад назначил Хасана Туркмани помощником вице-президента в ранге министра. Туркмани также был военным советником вице-президента Фарука Шараа.

Смерть 
Хасан Туркмани погиб 18 июля 2012 года во время нападения на здание Службы национальной безопасности Сирии на северо-западе Дамаска, где также погибли министр обороны Дауд Раджиха, его заместитель Асеф Шаукат. Туркмани скончался от полученных ранений после нападения.

Примечания

Ссылки 
 No sign of Assad after bomb kills kin, rebels close in 

Министры обороны Сирии
Убитые политики
Жертвы терактов в Сирии
Погибшие в гражданской войне в Сирии
Генералы Сирии
Члены сирийского отделения партии Баас
Кавалеры ордена Преданности специального класса
Кавалеры сирийского ордена Военных заслуг